Beciu se poate referi la:

 Beciu, Buzău
 Beciu, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Beciu, Vrancea
 Viena (capitala Austriei), variantă arhaică

Note